Список памятников русскому и советскому учёному и изобретателю, основоположнику теоретической космонавтики Константину Циолковскому.

 Памятники Циолковскому в Москве:
 На Ленинградском проспекте, установлен в 1957 году.
 На аллее Космонавтов, установлен в 1964 году.
 На улице, которая носит его имя, установлен в 2007 году.
 Памятник Циолковскому в Рязани, установлен в 1982 году.
 Памятник Циолковскому в Долгопрудном, установлен в 1991 году.
 Памятник Циолковскому в Санкт-Петербурге, установлен в 2005 году.
Памятник Константину Циолковскому (Циолковский с ракетой) в Калуге
Памятник Циолковскому и Королёву в Калуге
Памятник Циолковскому на территории его Дома-музея в Калуге
 Памятник Циолковскому в городе Боровск Калужской области установлен в 2007 году.
 Памятник Циолковскому в австралийском городе Брисбен установлен в 2007 году.

Циолковский